Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Alcamo
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Almenno San Salvatore
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Benevento
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Breno
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Brugine
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Caltagirone
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Casal di Principe
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Castelnuovo Val di Cecina
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Castroreale
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di  Cefalù
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Collepardo
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Comun Nuovo
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Cosenza
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Foggia
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Messina
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Milazzo
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Morengo
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Napoli
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Naro
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Noto
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Palermo
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Palmi
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Paternò
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Petralia Soprana
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Quiliano
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Reggio Calabria
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di San Salvatore di Fitalia
 Chiesa del Santissimo Salvatore  – chiesa di Tagliuno, frazione di Castelli Calepio
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Terracina
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Uliveto Terme
Chiesa del Santissimo Salvatore (Chiesa di San Salvador) – chiesa di Venezia
 Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Vezzi Portio
Chiesa del Santissimo Salvatore – chiesa di Viano

Chiesa del Santissimo Salvatore e San Michele – chiesa diCastellammare di Stabia

Pagine correlate 
 Chiesa del Salvatore